El nombre de Johann Nicolaus Bach corresponde a dos compositores:
Johann Nicolaus Bach (1653-1682), hijo de Johannes Bach.
Johann Nikolaus Bach (1669-1753), hijo de Johann Christoph Bach (1642-1703).